Іллюк Дмитро Валерійович (* 1981) — український автогонщик, багаторазовий чемпіон України з дрифтингу.
 Іллюк Надія Олексіївна — завідуюча відділу інформаційно-творчого агентства «ЮН-ПРЕС» Київського палацу для дітей та юнацтва, заслужений працівник освіти України.

Примітки